Pardaillan se poate referi la:
 Localități

 Pardaillan – comună în Franța
Filme

 Cavalerul Pardaillan (Le chevalier de Pardaillan), film din 1962, regia Bernard Borderie 
 Îndrăznețul Pardaillan (Hardi Pardaillan!), film din 1964, regia Bernard Borderie 

 Literatură - romane de Michel Zévaco
 Cavalerii Pardaillan (1902/1907)
 Pardaillan și Fausta (1913)
 Fiul lui Pardaillan (1914/1916)
 Sfârșitul lui Pardaillan (1926)